Die Liste der Mannschaftskader der Top 16 2004/05 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 16 im Schach 2004/05 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Évry Grand Roque mit 10 Spielern auskam, setzte der Club de Vandœuvre-Echecs 20 Spieler ein. Insgesamt kamen 222 Spieler zum Einsatz, von denen 65 alle 11 Runden mitspielten. Punktbeste Spieler waren mit je 8,5 Punkten Vladislav Tkachiev, Murtas Qaschyghalijew (beide Cannes), Alexandar Deltschew (Nice) und Luc Bergez (Évry), wobei Bergez 9 Partien spielte, Tkachiev, Kazhgaleyev und Deltschew je 11.
Mit Patrick Van Hoolandt (Monaco), Damir Levacic (Cannes), Patrice Laine (Clichy), Jeremy Ricbour (Montpellier) und Cédric Paci (Nancy) erreichten fünf Spieler 100 %, wobei van Hoolandt zwei Partien spielte, die übrigen Spieler je eine.
Ältester Spieler der Saison war der 1941 geborene Gerard Simon (Vandœuvre), jüngste Spielerin die 1996 geborenen Lucie Rigolot (NAO Paris).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2005); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2005; ALG = Algerien, ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BAN = Bangladesch, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, MEX = Mexiko, MNC = Monaco, NED = Niederlande, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Paris NAO

Club de Cannes Echecs

Club de Echiquier Niçois

Évry Grand Roque

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Bischwiller

Club de Orcher la Tour Gonfreville

Club de Mulhouse Philidor

Club de Montpellier Echecs

C.E.M.C. Monaco

Club de Echiquier Nanceien

Club de Echiquier des Papes Avignon

Club de A.J.E. Noyon

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de Reims Echec et Mat

Club d'Echecs de Sautron

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Der Wettkampf zwischen Évry und Mulhouse endete 6:1 für Évry, wurde jedoch 6:0 für Évry gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt.
 Der Wettkampf zwischen Mulhouse und Gonfreville endete 5:1 für Gonfreville, wurde jedoch mit 5:0 für Gonfreville gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt.
 Die Partien von Franck Hassler (Mulhouse) wurden als verloren für seine Mannschaft gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die laut Eloauswertung tatsächlichen Ergebnisse (Sieg gegen Hervé Lefebvre, Niederlagen gegen Philippe Brochet und Maria Leconte) berücksichtigt.
 Für die Mannschaftswertung wurde die Partie zwischen Cédric Paci (Nancy) und Silvia Collas (Clichy) als gewonnen für Silvia Collas gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das laut Eloauswertung tatsächliche Ergebnis (Sieg für Cédric Paci) berücksichtigt.
 Im Wettkampf zwischen Reims und Bischwiller wurden die Partien an den Brettern 5 bis 9 als gewonnen für Bischwiller gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die laut Eloauswertung tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt (Siege für Steve Minet gegen Jean Netzer, für Jean-Baptiste Oudot gegen Claude Wagner, für Étienne Mensch gegen Samuel Bielka, für Sophie Milliet gegen Romain Varoquier und für Timothee Heinz gegen Anne-Sophie Desanlis).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Groupe A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine der Groupe B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2004
Schach 2005